

Patronymes 
Grebechkov (masculin ; ) ou Grebechkova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Denis Grebechkov (1983-), joueur de hockey sur glace russe.
 Nina Grebechkova (1930-), actrice russe.

Patronyme russe